Sierra Gorda (Cile), comune cileno.
 Sierra Gorda (Messico), catena montuosa situata tra gli stati di Guanajuato e Querétaro.
 Sierra Gorda (Spagna), catena montuosa spagnola situata nella provincia di Granada